Gjønnes (plaats), een plaats in Noorwegen
Gjønnes (metrostation), een station van de metro van Oslo